Millery (Côte-d'Or)
 Millery (Meurthe-et-Moselle)
 Millery (Rhône)